Arpheuilles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Arpheuilles (Cher) im Département Cher
 Arpheuilles (Indre) im Département Indre

mit Namenszusatz:
 Arpheuilles-Saint-Priest im Département Allier